Velika nagrada Jadrana (automobilizam)
Velika nagrada Jadrana (motociklizam)